Die Turbomeca Arriel ist eine Wellenturbine des französischen Herstellers Turbomeca speziell für den Antrieb von Hubschraubern.

Geschichte 
Sie wurde 1977 auf den Markt gebracht. Bis Februar 2015 wurden von diesem Typ rund 11.500 Stück hergestellt. Es ist damit eines der erfolgreichsten Wellenturbinen-Triebwerke des Herstellers.

Technische Daten 
Das Triebwerk besitzt zwei getrennte Wellen. Der Gasgenerator besteht aus einem zweistufigen Verdichter, wobei die erste Stufe eine axiale Bauform aufweist, die zweite radial ausgeführt ist. Die Brennkammer ist als Ringbrennkammer ausgebildet und arbeitet beim Triebwerkstyp Arriel I mit einer zweistufigen Axialturbine, bei dem Triebwerkstyp Arriel II mit einer einfachen Axialturbine. Die Abtriebsdrehzahl beträgt, durch ein Getriebe untersetzt, 6000 bis 6700/min. Es wurden bis Februar 2006 28 Varianten gefertigt.

Weblinks 

 Turbomeca: „Homepage“ des Triebwerks auf der Turbomeca-Webpräsenz (englisch) zuletzt aktualisiert: 27. Dezember 2010
 Musterzulassung der Turbomeca Arriel 1 Serie – EASA-TCDS-E.073 (PDF; 390 kB)
 Musterzulassung der Turbomeca Arriel 2 Serie – EASA-TCDS-E.0001 (PDF; 66 kB)

Einzelnachweise 

Hubschrauberturbine
Arriel